

Astronomia
 92300 Hagelin – asteroide della fascia principale

Persone
 Albert Viljam Hagelin – politico norvegese
 Carl Hagelin – hockeista su ghiaccio svedese
 John Hagelin – pseudoscienziato statunitense